Barb Wire (comics)
Barb Wire (film)